Тулуш  Балданович Кечил-оол () — участник Великой Отечественной войны, командир 4-го ордена Республики тувинского добровольческого кавалерийского эскадрона 31-го гвардейского кавалерийского полка 8-й гвардейской Ровенской кавалерийской дивизии 6-го гвардейского кавалерийского корпуса 13-й армии 1-го Украинского фронта, гвардии майор, Герой Советского Союза.

Биография 
Родился в 1914 году в Белоцарске (ныне город Кызыл) в крестьянской семье. Тувинец. Образование среднее.

В Красной Армии с 1944 года. В действующей армии с января 1944 года.

Командир 4-го ордена Республики тувинского добровольческого кавалерийского эскадрона 31-го гвардейского кавалерийского полка (8-я гвардейская кавалерийская дивизия, 6-й гвардейский кавалерийский корпус, 13-я армия, 1-й Украинский фронт) гвардии капитан Тулуш Кечил-оол в феврале 1944 года в боях за город Дубно Ровенской области Украины, отразив ожесточённые контратаки превосходящих сил противника, поднял вверенный ему эскадрон в атаку, отбросил врага и обеспечил прикрытие фланга 8-й гвардейской кавалерийской дивизии.

2 февраля 1944 года гвардии капитан Тулуш Кечил-оол в числе первых во главе своего эскадрона ворвался в город Ровно, уничтожив большое количество живой силы и боевой техники противника. Командир 8-й гвардейской Ровенской кавалерийской дивизии гвардии генерал-майор Д. Н. Павлов описывал его подвиг:

В феврале 1944 года представлялся к ордену Ленина, но награждён орденом Красного Знамени.

Постановлением Совета Министров Тувинской Народной Республики от 7 июля 1944 года Т. Б. Кечил-оолу присвоено очередной воинское звание — Гвардии Майор

Гвардии капитан Т. Б. Кечил-оол трагически погиб 10 июня 1945 года.

Указом Президента СССР от 5 мая 1990 года «за мужество и отвагу, проявленные в период Великой Отечественной войны 1941—1945 годов», гвардии капитану Кечил-оолу Тулушу Балдановичу посмертно было присвоено звание Героя Советского Союза. 8 июня 1990 года командующий Сибирским воен­ным округом генерал-полковник Б. Е. Пьянков вручил сыну отваж­ного кавалериста Владимиру Кечил-оолу Золотую Звезду Героя и орден Лени­на.

Награды 
 Медаль «Золотая Звезда»;
 Орден Ленина;
 Орден Красного Знамени.

Примечания

См. также 

 Хомушку, Чургуй-оол Намгаевич

Ссылки 

 
 ГАРТ. Фонд 92. Опись 1. Дело 1232. Лист 137 (подлинник)

Кавалеристы Великой Отечественной войны